Kathedraal van Palma, vaak La Seu genoemd
 La Seu d'Urgell, Spaanse gemeente
 La Seu Vella, monument in Lerida